|-
| 15001 ||  || 21 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 15002 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15003 Midori ||  || 5 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15004 Vallerani ||  || 7 decembrie 1997 ||  || , 
|-
| 15005 Guerriero ||  || 7 decembrie 1997 ||  || M. Tombelli, 
|-
| 15006 - ||  || 27 februarie 1998 || Cima Ekar || , 
|-
| 15007 Edoardopozio || 1998 NA || 5 iulie 1998 ||  || 
|-
| 15008 Delahodde ||  || 24 august 1998 || Caussols || 
|-
| 15009 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15010 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15011 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15012 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15013 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15014 Annagekker ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15015 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15016 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 15017 Cuppy ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15018 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15019 Gingold ||  || 29 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15020 Brandonimber ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15021 Alexkardon ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15022 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15023 Ketover ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15024 - || 1998 TB || 2 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 15025 Uwontario ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15026 Davidscott ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15027 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15028 Soushiyou ||  || 26 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 15029 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15030 Matthewkroll ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15031 Lemus ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15032 Alexlevin ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15033 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15034 Décines || 1998 WH || 16 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 15035 ||  || 18 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 15036 Giovannianselmi ||  || 18 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 15037 Chassagne ||  || 22 noiembrie 1998 || Village-Neuf || Village-Neuf
|-
| 15038 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15039 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15040 || 1998 XC || 1 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 15041 Paperetti ||  || 8 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 15042 Anndavgui ||  || 14 decembrie 1998 || Le Creusot || 
|-
| 15043 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 15044 - ||  || 15 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15045 Walesdymond ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15046 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15047 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15048 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15049 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15050 Heddal ||  || 12 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 15051 - ||  || 17 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 15052 Emileschweitzer ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 15053 Bochníček ||  || 17 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 15054 - ||  || 21 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15055 - ||  || 25 decembrie 1998 ||  || K. Korlević, 
|-
| 15056 Barbaradixon ||  || 28 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 15057 Whitson ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15058 Billcooke ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15059 - ||  || 25 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15060 - || 1999 AD || 5 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 15061 - || 1999 AL || 6 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 15062 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15063 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15064 - ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 15065 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15066 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15067 ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 15068 Wiegert ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15069 - ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15070 ||  || 20 ianuarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 15071 Hallerstein ||  || 24 ianuarie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 15072 Landolt ||  || 25 ianuarie 1999 ||  || , 
|-
| 15073 - ||  || 25 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15074 - ||  || 25 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 15075 - ||  || 24 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15076 Joellewis ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15077 Edyalge || 1999 CA || 2 februarie 1999 ||  || 
|-
| 15078 - || 1999 CW || 5 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15079 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15080 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15081 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15082 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15083 Tianhuili ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15084 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15085 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15086 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15087 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15088 Licitra ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15089 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15090 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15091 Howell ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 15 martie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 15093 Lestermackey ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15094 - ||  || 17 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 15095 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15096 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15097 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15098 - ||  || 1 ianuarie 2000 ||  || , 
|-
| 15099 Janestrohm ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15100 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-